Las escuelas palatinas o escuela palatina pueden referirse a:
 Escuelas palatinas, escolas palatinas o Scholæ palatinæ, unidad militar de la guardia imperial de élite, fundada por el emperador Constantino I.
 Escuela palatina, escuela fundada por el emperador Carlomagno en su palacio de Aquisgrán.